Esistono due diversi premi di fantascienza alla memoria di John W. Campbell:
Premio John Wood Campbell Memorial, premia il miglior romanzo di fantascienza di un determinato anno 
Premio John Wood Campbell per il miglior nuovo scrittore,  

I due premi sono completamente separati e gestiti da due differenti organizzazioni.